

Personen met de achternaam Alma
Pier Alma, Nederlands voetballer
Jan Alma, Nederlandse handbalcoach
Hans Alma, Nederlandse hoogleraar
Peter Alma, Nederlands kunstenaar
Lourens Alma Tadema, Nederlands-Brits kunstschilder

Personen met de voornaam Alma
Alma Mahler-Werfel, echtgenote van Gustav Mahler
Alma Karlin, Oostenrijks schrijfster en wereldreizigster
Alma Hodge, personage
Alma Reed, Amerikaans journaliste
Alma Richards, Amerikaans hoogspringer
Alma Mathijsen, Nederlands schrijfster
Alma de Munnik, Nederlands schrijfster

Plaatsen
Alma (rivier), rivier op de Krim
Alma (waterschap), voormalig waterschap bij Bedum
Alma (Arkansas), plaats in Arkansas, Verenigde Staten
Alma (Colorado), plaats in Colorado, Verenigde Staten
Alma (Georgia), plaats in Georgia, Verenigde Staten
Alma (Michigan), plaats in Michigan, Verenigde Staten
Alma (Nebraska), plaats in Nebraska, Verenigde Staten
Alma (Missouri), plaats in Missouri, Verenigde Staten
Alma (Kansas), plaats in Kansas, Verenigde Staten
Alma (Texas), plaats in Texas, Verenigde Staten
Alma (Illinois), plaats in Illinois, Verenigde Staten
Alma (Wisconsin), plaats in Wisconsin, VS
Alma (Canada), plaats in Canada
Alma (Roemenië), gemeente in het Roemeense district Sibiu
Alma-Ata, oude naam van Almaty, stad in Kazachstan
Alma Center, dorp in Wisconsin
Alma (Israël)
Alma (Mid West), plaats in West-Australië
Alma (Nieuw-Zeeland), rivier in Nieuw-Zeeland

Motor- en automerken
Alma (automerk 1907), Italiaans automerk (1907-1909)
Alma (automerk 1926), Frans automerk (1926-1929)
Alma (Frankrijk), Frans merk van motorfietsen (1949-1959)
Alma, de boot van Peppie en Kokkie

Overig
Alma, nieuwe boot van de Oranjes, gelegen in Griekenland, met een waarde van € 2.000.000,00
Alma (album), verzamelalbum van Michael Huygen
Alma (borg), borg in Bedum in de provincie Groningen
ALMA (database), online database die "afbeelding linkt met artefact" - gelanceerd door Museum Boijmans
Alma (Finse zangeres), artiestennaam van de Finse zangeres Alma-Sofia Miettinen
Alma (Franse zangeres), artiestennaam van de Franse zangeres Alexandra Maquet
Alma (Leuven), universiteitsrestaurant van de KU Leuven
Alma (metrostation), Brussels metrostation
Alma (mythologisch wezen), cryptozoölogische humanoïde die ergens in Mongolië zou voorkomen; hij zou verwant zijn aan Bigfoot en de yeti
Alma (samenwerkingsverband), samenwerkingsverband tussen Aken, Luik, Hasselt en Maastricht
ALMA, Atacama Large Millimeter Array, een radiotelescoop in Atacama, Chili
Alma mater, Latijn voor 'voedende of zorgende moeder'
Alma Redemptoris Mater, antifoon over Maria
Alma (winkelcentrum), winkelcentum in Rennes, Frankrijk
AZ Alma, rooms-katholiek ziekenhuis in Eeklo, België
Pont de l'Alma, brug over de Seine in Parijs
Alma (schip, 1891), gerestaureerde Amerikaanse schoener
Hr.Ms. Alma (1940), Nederlandse hulpmijnenveger
 Alma, de rivierboot waar Peppi en Kokki woonden in de televisieserie Peppi en Kokki.
Alma (platenlabel), platenlabel
ALMA (Astrid Lingren Memorial Award), internationale literatuurprijs voor kinderliteratuur
Alma (supermarkt), Belgisch supermarktconcern